Grabina bezeichnet:

 Grabina (Berg) – einen Berg in den Sudeten, deutscher Name: Grafenstein

Orte in Polen:
 Grabina (Olszówka) – ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, im Powiat Kolski, in der Gmina Olszówka
 Grabina (Ostrowite) – ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, im Powiat Słupecki, in der Gmina Ostrowite
 Grabina (Zagórów) – eine Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, im Powiat Słupecki, in der Gmina Zagórów
 Grabina (Klimontów) – ein Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, im Powiat Sandomierski, in der Gmina Klimontów
 Grabina (Łoniów) – einen Teil des Dorfes Otoka in der Woiwodschaft Heiligkreuz, im Powiat Sandomierski, in der Gmina Łoniów
 Grabina (Bochnia) – ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Bocheński, in der Gmina Bochnia
 Grabina (Łask) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, im Powiat Łaski, in der Gmina Łask
 Grabina (Nowosolna) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, im Powiat Łódzki wschodni, in der Gmina Nowosolna
 Grabina (Zadzim) – ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, im Powiat Poddębicki, in der Gmina Zadzim
 Grabina (Radzanów) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Białobrzeski, in der Gmina Radzanów
 Grabina (Łaskarzew) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Garwoliński, in der Gmina Laskarzew
 Grabina (Chynów) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Grójecki, in der Gmina Chynów
 Grabina (Grabów nad Pilicą) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Kozienicki, in der Gmina Grabów nad Pilicą
 Grabina (Halinów) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Miński, in der Gmina Halinów
 Grabina (Mińsk Mazowiecki) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Miński, in der Gmina Mińsk Mazowiecki
 Grabina (Łąck) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Płocki, in der Gmina Łąck
 Grabina (Kowala) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Radomski, in der Gmina Kowala
 Grabina (Skaryszew) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Radomski, in der Gmina Skaryszew
 Grabina (Leszno) – ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, im Powiat Warszawski Zachodni, in der Gmina Leszno
 Grabine – ein Dorf in der Woiwodschaft Opole, im Powiat Prudnicki, in der Gemeinde Zülz
 Grabina (Toszek) – einen Weiler in der Woiwodschaft Schlesien, im Powiat Gliwicki, in der Gmina Toszek
 Grabina (Goleniów) – eine Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, im Powiat Goleniowski, in der Gmina Goleniów

 Siehe auch:
 Grabina Radziwiłłowska
 Grabina Wielka
 Grabina Wola